Провінція Суруґа
Район Суруґа
4383 Суруґа